Takács Mária (?) volt laborvezető főorvos, a Gregor József Emlékére Alapítvány kuratóriumának elnöke (említik még Gregorné dr. Takács Mária, Takács Marika)
 Takács Mária (1945–) színésznő, kórista
 Takács Mária (1948–) opera-énekesnő
 Takács Mária (1959–) virológus
 Takács Mária (1966–) súlyemelő, atléta, súlylökő
 Takács Mária (1973–) dokumentumfilm-rendező

Hasonló nevek:
 Endreffyné Takács Mária (?–) múzeumigazgató
 Kirczné Takács Mária (1886–1973) tanár, történész  
 Takács Mari (1971–) grafikus, mesekönyv-illusztrátor
 Takács Marika (1938–1997) a Magyar Televízió bemondója (született Takács Mária, említik még Takács Mariként is)
 Takács Mária Zsuzsánna (1961) iparművész-divattervező